Амуро Наміе ( 20 вересня 1977, Наха, Японія) — японська співачка.

Дискографія 
 Dance Tracks Vol.1 (1995)
 Sweet 19 Blues (1996)
 Concentration 20 (1997)
 Genius 2000 (2000)
 Break the Rules (2000)
 Style (2003)
 Queen of Hip-Pop (2005)
 Play (2007)
 Past<Future (2009)
 Uncontrolled (2012)
 Feel (2013)
 Genic (2015)

Примітки 

Виконавці японською мовою
Японські співачки